Niger (land), een land in Afrika
 Niger (rivier), een rivier in Afrika
 Niger (staat), een staat van Nigeria
 Niger (cognomen), een Romeins cognomen